Salavan bezeichnet:

 Provinz Salavan, eine Provinz in Laos
 Salavan (Distrikt), ein Distrikt in Laos
 Salavan (Stadt), eine Stadt in Laos